Samsung SGH-S500 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Аналог данной модели с угловатым дизайном называется Samsung SGH-T400.

Схожі моделі 
 LG G7030
 Samsung SGH-S300
 LG G5400
 Fly SC14
 LG C1400

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

S
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем
Мобільні телефони, представлені в 2003 році